Il doppio del torneo di tennis Brasil Open 1984, facente parte del Virginia Slims World Championship Series 1984, ha avuto come vincitrici Jill Hetherington e Hélène Pelletier che hanno battuto in finale Penny Barg e Kylie Copeland 6-3, 2-6, 7-6.

Teste di serie 

 Jill Hetherington /  Hélène Pelletier (campionesse)
 Emilse Raponi /  Sabina Simmonds (quarti di finale)

 Penny Barg /  Kylie Copeland (finale)
Assente

Tabellone

Collegamenti esterni 

Brasil Open 1984